Yukon/NWT Men’s Curling Championship 2012, turniej wyłaniający reprezentację Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich mężczyzn w curlingu na Tim Hortons Brier 2012. Zawody rozegrano dniach 9-12 lutego 2012 w Whitehorse, na lodowisku Yellowknife Curling Club.

W zawodach brały dział 4 drużyny, po dwie najlepsze z rozgrywek terytorialnych. Tytuł mistrzowski obronił Jamie Koe.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Round Robin

Sesja 1. 
9 lutego 2012; 15:00

Sesja 2. 
10 lutego 2012; 10:00

Sesja 3. 
10 lutego 2012; 15:00

Sesja 4. 
11 lutego 2012; 13:00

Sesja 5. 
11 lutego 2012; 19:00

Sesja 6. 
12 lutego 2012; 8:30

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 

2012 w curlingu
2012